

Musica 
 Live It Up – album dal vivo di David Johansen del 1982
 Live It Up – album dal vivo dei Crosby, Stills & Nash del 1990
 Live It Up – singolo di Jennifer Lopez del 2013
 Live It Up – singolo di Nicky Jam del 2018

Altro 
 Live It Up! – film del 1963 diretto da Lance Comfort